

Openbaar vervoerlijnen

Trein
 Spoorlijn 35 (Belgie)
 Bocht van Leuven (ook bekend als Spoorlijn 35/2)

Tram
 City Circle Tram (Melbourne)

Bus
 Buslijn 35 (Amsterdam)
 Buslijn 35 (Katwijk)
 Buslijn 35 (Rotterdam)